Rock am Ring — один из крупнейших рок-фестивалей, ежегодно проходящий в Германии в первый выходной июня. Является параллельным мероприятием с фестивалем Rock im Park с почти идентичным составом групп.

Группы/музыканты, участвовавшие на Rock am Ring

25—26 мая 1985 
U2, Foreigner, Saga, Джо Кокер, Marillion, Джанна Наннини, Крис де Бург, Мариус Мюллер-Вестернхаген, The Alarm, Рик Спрингфилд, REO Speedwagon, Хьюи Льюис, Shakatak, Mink DeVille, Lone Justice, Night Ranger, Immaculate Fools.

14—15 июня 1986 
Simple Minds, The Cure, INXS, Simply Red, Talk Talk, Cock Robin, The Bangles, Bonfire, The Waterboys, Fritz Brause, Крис Ри, Feargal Sharkey, Flatsch, Herwig Mitteregger, James Taylor, Munich, Strangeways, Ten Ten, The Alarm, The Cult, The Damned.

6—7 июня 1987 
Дэвид Боуи, Eurythmics, Удо Линденберг, UB40, Хайнц Рудольф Кунце, Wolfgang Niedecken, Bob Geldof, Chris Isaak, Clowns & Helden, Ina Deter, Alan Woerner, China Crisis, Echo & The Bunnymen, Flatsch, Gerd Gerdes, Hob Goblin, Hurrah!, Silencer, Thompson Twins.

6—7 июня 1988 
Мариус Мюллер-Вестернхаген, Fleetwood Mac, Крис Ри, The Christians, Wolf Maahn, Fischer-Z, The Nits, In Tua Nua, Rainbirds, Lloyd Cole, Martin Stephenson, Ry Cooder, Inker & Hamilton, It Bites, Imperiet, The Adventures, Aswad, Gina Livingston.

28—30 июня 1991  
INXS, Toto, Sting, The Sisters of Mercy, Eros Ramazzotti, Fury in the Slaughterhouse, The Jeremy Days, Brings.

5—7 июня 1992 
The Cult, Marillion, Saga, Bryan Adams, Elton John, Pearl Jam, Lisa Stansfield.

29—30 мая 1993 
INXS, Faith No More, Def Leppard, Brian May, Robert Plant, The Black Crowes, The Silencers, Hothouse Flowers, Ugly Kid Joe, Héroes del Silencio, Leonard Cohen, Brings, Neo Deo, Axxis, Pink Cream 69, Die Fantastischen Vier, Danzig, Melissa Etheridge, The Screaming Jets.

21—23 мая 1994 
Aerosmith, Peter Gabriel, Clawfinger, Nina Hagen, Rage Against the Machine, Radiohead, Soul Asylum, Therapy?, Paradise Lost, The Breeders, The Hooters, Extreme, Nationalgalerie, Manic Street Preachers, Cry of Love, Jackyl, Galliano, The Smashing Pumpkins, Crowded House, Bonnie Raitt, The Cranberries, Richie Havens, Ian McNabb, Prong.

3—4 июня 1995  
Van Halen, Bon Jovi, Megadeth, Отто Валькес, The Pretenders, Bad Religion, Danzig, Weezer, Faith No More, Die Doofen, Dave Matthews Band, Ugly Kid Joe, Therapy?, Hootie and the Blowfish

24—26 мая 1996  
Bryan Adams, Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen, Sting, Fugees, Alanis Morissette, Héroes del Silencio, Bush, Mike & the Mechanics, Sepultura, Rancid, Paradise Lost, Zucchero, Dave Matthews, The Presidents of the United States of America, Monster Magnet, K’s Choice, Santana, Amanda Marshall, Placebo, Thumb, James Hall, Ash, Spacehog, Deftones, Rage Against the Machine, The Mustard Seeds.

16—18 мая 1997 
Kiss, Aerosmith, Die Ärzte, Supertramp, Texas, Fun Lovin’ Criminals, Tool, Neneh Cherry, Fugees, Bush, Silverchair, Nada Surf, Sharon Stoned, Live, Zucchero, Caroline’s Spine.

29—31 мая 1998 
Rolling Stones, Rammstein, The Prodigy, Guano Apes.

21—23 мая 1999 
Metallica, Bryan Adams, Alanis Morissette, Xavier Naidoo, Robbie Williams, Faithless, Skunk Anansie.

9—11 июня 2000 
Slipknot, Pearl Jam, Die Toten Hosen, Sting, Oasis, Eurythmics, Korn, Rage Against the Machine.

1—3 июня 2001 
Blackmail, Limp Bizkit, Guns N’ Roses, Linkin Park, Radiohead, Alanis Morissette, Kid Rock, OutKast, Reamonn, HIM, (hed) P.E., Mudvayne, Godsmack.

17—19 мая 2002 
Ленни Кравиц, Carlos Santana, Faithless, Neil Young, Jamiroquai, Wyclef Jean, P.O.D., Ozzy Osbourne, Alien Ant Farm, System of a Down, Bad Religion, Muse, Tool.

6—8 июня 2003 
Хедлайнеры: Iron Maiden, Metallica, Placebo (вместо заболевших Linkin Park)

Другие участники: Audioslave, Evanescence, Apocalyptica, Marilyn Manson, Deftones, Queens of the Stone Age, Zwan, The Cardigans, Maná, Lifehouse, The Donnas, Murderdolls, Reamonn, Silverchair, The Hives, The Dandy Warhols, Die Happy, blackmail, M.I.A., Joachim Deutschland, Whyte Seeds, Stone Sour, Clawfinger, Emil Bulls, Dave Gahan, Stereophonics, Badly Drawn Boy, Turin Brakes, Tomte, The Ark, Saybia, Surrogat, Disturbed, Boysetsfire, Moby, Beginner, ASD (Afrob & Samy Deluxe), Patrice, Saian Supa Crew, Deichkind, Kool Savas, Creutzfeld & Jakob, Rolf Stahlhofen.

4—6 июня 2004 
Хедлайнеры: Evanescence, Red Hot Chili Peppers, Die Toten Hosen

Другие участники: Machine Head, Muse, Nickelback,  Faithless, Bad Religion, Avril Lavigne, Wir sind Helden, Linkin Park, Lostprophets, Motörhead, Sportfreunde Stiller, The Rasmus, Seeed, Korn, 3 Doors Down, Lagwagon, H-Blockx, The Black Eyed Peas.

3—5 июня 2005 
Хедлайнеры: R.E.M., Iron Maiden, Wir sind Helden (вместо Limp Bizkit)

Другие участники: Melody Club, HIM, Green Day, Incubus, The Hives, Slayer, Marilyn Manson, 3 Doors Down, Helmet, Billy Idol, Velvet Revolver, Feeder, The Prodigy, The Chemical Brothers, Slipknot, Mötley Crüe, Fettes Brot, Mando Diao, Subway to Sally, Apocalyptica, Die Toten Hosen, Wednesday 13, Dir en grey, Kagerou, Maroon 5, Lostprophets, Papa Roach, Avenged Sevenfold, Within Temptation, Garbage, Mudvayne

2—4 июня 2006 
Хедлайнеры: Kaizers Оrchestra, Metallica, Guns N' Roses

Другие участники: Angels & Airwaves, Trivium, Alter Bridge, Avenged Sevenfold, Cradle of Filth, Depeche Mode, Placebo, She Wants Revenge, Morrissey, Franz Ferdinand, Korn, Deftones, Editors, Bela B., Нелли Фуртадо, Sportfreunde Stiller, Kaiser Chiefs, Tool, Jamiroquai, Dir en grey, Atreyu, In Flames, Opeth, The Bloodhound Gang, Kagerou, Danko Jones, Bullet for My Valentine, Alice in Chains, Stone Sour, PointBlank, The Zutons, Keane

1—3 июня 2007 
Хедлайнеры: Linkin Park, Smashing Pumpkins, Die Ärzte

Другие участники: Slayer, The White Stripes, Korn, Evanescence, Velvet Revolver, Muse, Beatsteaks, Billy Talent, Mando Diao, Wir sind Helden, Down, Dave Matthews Band, The Hives, Arctic Monkeys, My Chemical Romance, Kaiser Chiefs, Jan Delay & Disko No. 1, MIA., The Kooks, Wolfmother, Stone Sour, 30 Seconds to Mars, The Bloodhound Gang, Amy Winehouse (отменено), As I Lay Dying, Bloodsimple, Breed 77, The Cat Empire, Chimaira, The Cribs, Fair to Midland, Disco Ensemble, Enter Shikari, The Fratellis, Funeral for a Friend, Ghosts, Gogol Bordello, Good Charlotte, The Higher, Hinder, Killswitch Engage, Lamb Of God, Little Man Tate, Machine Head, Maxïmo Park, McQueen, Megadeth, Mr Hudson & The Library, Paolo Nutini, Papa Roach (выступление на Rock im Park отменено в свyaзи с вокальными проблемами), Razorlight, Scissor Sisters, Silverstein, The Sounds, Sugarplum Fairy, Tele, Type O Negative, Under the Influence of Giants, The Used, Zoot Woman, Aiden, Miasma, Charlotte Hatherley, DevilDriver, Down Below, DragonForce, Fair to Midland, Finley, Gallows, Groove Armada, Head Automatica, In This Moment, Kilian, The Long Blondes (только Rock im Park), Lost Alone, Mute Math, Ohrbooten, One Fine Day, Paramore, Pohlmann, Revolverheld, Saosin, Smoke Blow, Sunrise Avenue, Turbostaat, The Last Exit to Anywhere

6—8 июня 2008 
Хедлайнеры: Rage Against The Machine, Metallica, Die Toten Hosen

Другие участники: The Offspring, 36 Crazyfists, Against Me!, Airbourne, Alpha Galates, Alter Bridge, Animal Alpha, Babyshambles, Bad Religion, Bedouin Sound clash, Black Dahlia Murder, Black Stone Cherry, Black Tide, Bloodlights, Booka Shade, Bullet For My Valentine, Cavalera Conspiracy, Chiodos, Coheed & Cambria, CSS, Culcha Candela, Danko Jones, Dimmu Borgir, Disco Ensemble, Disturbed, Eagles Of Death Metal, El*ke, Fair To Midland, Fettes Brot, Fiction Plane, Filter, Finger Eleven, From First To Last, Gavin DeGraw, Gavin Rossdale, High On Fire, HIM, Hot Chip, In Case Of Fire, In Flames, Incubus, Infadels, Jimmy Eat World, Joe Lean & The Jing Jang Jong, Johnossi, Jonathan Davis, Justice, Kate Nash, Kid Rock, Kill Hannah, Long Distance Calling, Lostprophets, Madsen, Manic Street Preachers, Masters of Reality, Motörhead, Nightwish, Oomph!, Opeth, Paramore, Pete Murray, Queens Of The Stone Age, Rafael Weber, Rival Schools, Roisin Murphy, Rooney, Rose Tattoo, Saul Williams, Saxon, Seether, Serj Tankian, Silverstein, Simple Plan, Söhne Mannheims, Sonic Syndicate, Sportfreunde Stiller, Stereophonics, Steriogram, Takida, The Fall Of Troy, The Fratellis, The Futureheads, The Hellacopters, The Prodigy, The Streets, The Verve, Tokyo Police Club, Turisas, Zox

5—7 июня 2009 
Хедлайнеры: The Killers, Placebo,  Slipknot, The Prodigy, Limp Bizkit, Billy Talent

Другие участники: 2raumwohnung, A Day to Remember, Alexisonfire, All That Remains, ...And You Will Know Us by the Trail of Dead, Basement Jaxx, Biffy Clyro, Black Stone Cherry, Bloc Party, Bring Me the Horizon, Chester French, Chris Cornell, Dir en grey, DragonForce, Dredg, Duff McKagan's Loaded, Enter Shikari, Esser, Expatriate, Exposed to Noise, Five And The Red One, Flogging Molly, Gallows, Guano Apes, Hollywood Undead, Ich Bin Bunt, Jan Delay & Disko No. 1, Juliette Lewis & The New Romantiques, Kettcar, Kilians, Killswitch Engage, Kitty, Daisy & Lewis, Korn, Little Man Tate, Machine Head, Madina Lake, Madness, Mando Diao, Marilyn Manson, MIA., Middle Class Rut, Nervecell, New Found Glory, Pain, Papa Roach, Peter Fox, Peter Bjorn and John, Phoenix, Polarkreis 18, Razorlight, Reamonn, Scouting For Girls, Selig, Sevendust, Shinedown, Silvester, Staind, Steadlür, Sugarplum Fairy, The All American Rejects, The Blackout, The Crave, The Gaslight Anthem, The Kooks, The Rifles, The Script, The Soundtrack of Our Lives, The Subways, Tomte, Trivium, Volbeat, VV Brown, White Lies, Wirtz, YouMeAtSix

3—6 июня 2010 
Хедлайнеры: Kiss, Rage Against The Machine, Muse, Rammstein

Другие участники: Pendulum, Them Crooked Vultures, Jay-Z, Slash, Dizzee Rascal, 30 Seconds to Mars, Jan Delay, Disco No. 1, Sportfreunde Stiller, Rise Against, Gossip, Cypress Hill, Motörhead, The Hives, Kamelot, Wolfmother, Editors, Slayer, Stone Sour, Volbeat, Tocotronic, Bullet for my Valentine, Kasabian, Airbourne, Gogol Bordello, Bad Religion, The Subways, Lamb of God, As I Lay Dying, A Day to Remember, Hammerfall, Heaven Shall Burn, Gallows, Die Sterne, Broilers, Ellie Goulding, Mastodon, HIM, Five Finger Death Punch, Whitechapel, You Me at Six, OneRepublic, Lazer, Alice in Chains, System Of A Down.

3—5 июня 2011 
Хедлайнеры: System of a Down, Coldplay, Kings of Leon

Другие участники: Korn, In Flames, Mando Diao, Beatsteaks, The Gaslight Anthem, Volbeat, Hurts, In Extremo, The BossHoss, Jazzkantine, Bring me the horizon, Jay-Z, Hollywood Undead, The Pretty Reckless, Avenged Sevenfold, Simple Plan, Social Distortion, The Gaslight Anthem, Plain White T's, We Are Scientists, Söhne Mannheims, The Kooks, Ash, The Naked and Famous, Morning Parade, Thees Uhlmann & Band, Hollywood Undead, Millencolin, Mastodon.

1—3 июня 2012 
Хедлайнеры: Linkin Park, Metallica, Die Toten Hosen 

Другие участники: The Stranglers, King Charles, Greg Graffin, Billy Talent, Enter Shikari, The Offspring, Skrillex, Tenacious D, The Subways, Deichkind, The Gossip, MIA., Guano Apes, Donots, Lexy & K-Paul, Motörhead, Marilyn Manson, Killswitch Engage, Trivium, As I Lay Dying, Opeth, Machine Head, Lamb of God, The Koletzkis, Kasabian, Dick Brave & the Backbeats, Soundgarden, ASAP Rocky, Anthrax, Azealia Banks, Beginner, Boyce Avenue, Caligola, Cancer Bats, Cro, Crystal Castles, DevilDriver, Dropkick Murphys, Evanescence, Example, Fiva & Das Phantom Orchester, FM Belfast, Ghost, Gojira, Graveyard, Halestorm, Hoffmaestro, Lower Than Atlantis, Mastodon, Maxïmo Park, Periphery, Refused, Rise to Remain, Steel Panther, The Hives, The Maccabees, The Rifles, The Ting Tings, Tinie Tempah, While She Sleeps, Awolnation, Chase & Status, Citizens!, Cypress Hill, Keane, Pete Doherty, Rival Sons, Shinedown, Tove Styrke, Tribes, Triggerfinger, Destination Anywhere.

7—9 июня 2013 
Хедлайнеры: 30 Seconds to Mars, Volbeat, The Killers, The Prodigy, Green Day, Seeed, Limp Bizkit.

Другие участники: A Day to Remember, ASAP Rocky, Airbourne, All Time Low, Amon Amarth, Asking Alexandria, Bad Religion, Boys Noize, Bring Me the Horizon, Broilers, Bullet for My Valentine, Casper, Killerpilze, Coal Chamber, Cro, Ellie Goulding, Fettes Brot, Five Finger Death Punch, Fritz Kalkbrenner, fun., Graveyard, Hacktivist, Hurts, Imagine Dragons, Джейк Багг, Korn, Killerpilze, Kraftklub, Leslie Clio, Papa Roach, Paramore, Phoenix, Pierce The Veil, Royal Republic, Selig, Simple Plan, Sportfreunde Stiller, Stone Sour, The Bloody Beetroots, The BossHoss, The Wombats.

5—8 июня 2014 
Хедлайнеры: Linkin Park, Metallica, Iron Maiden, Kings Of Leon.

Другие участники: Alligatoah, Alter Bridge, Avenged Sevenfold, Babyshambles, Booka Shade, Die Fantastischen Vier, Fall Out Boy, Ghost, Gogol Bordello, Heaven Shall Burn, In Extremo, In Flames, Jake Bugg, Jan Delay & Disko No. 1, John Newman, Klangkarussell, Live, Kvelertak, Left Boy, Mando Diao, Marteria, Mushroomhead, Mastodon, Maximo Park, Milky Chance, Nine Inch Nails, Of Mice & Men, Opeth, Portugal. The Man, Queens Of The Stone Age, Rob Zombie, Rudimental, SDP, Sierra Kidd, Slayer, Suicide Silence, Teesy, The Offspring, Trivium.

5—7 июня 2015 
В 2015 году фестиваль переместился на новое место, Mendig Air Base.

Хедлайнеры: Foo Fighters, Die Toten Hosen, Slipknot The Prodigy.

Другие участники: Bastille, Rise Against, In Flames, Papa Roach, Godsmack, Motionless in White, Motörhead, Callejon, Asking Alexandria, Kraftklub, Donots, Skindred, Broilers, Beatsteaks, Parkway Drive, Turbostaat, Trailerpark, Frank Turner & The Sleeping Souls, A Day To Remember, Bad Religion, Yellowcard, Slash feat. Myles Kennedy, Interpol, Royal Republic, Eagles of Death Metal, Ruen Brothers, Zebrahead, Fritz Kalkbrenner, Marilyn Manson, Clueso, Tocotronic, Mighty Oaks, Jamie T, Ms Mr, Tüsn, Marsimoto, Deichkind, K.I.Z, Prinz Pi, Trailerpark, Bilderbuch, Feine Sahne Fischfilet, Antilopen Gang, Zugezogen Maskulin, Sondaschule, Lamb of God.

3—5 июня 2016

Фестиваль был отменён на второй день, из-за сильного шторма. 
Хедлайнеры: Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath (не выступили), Volbeat

Другие участники: 257ers, Amon Amarth, Architects, August Burns Red, Bebetta, Billy Talent, Black Temple, Breaking Benjamin, Britta Arnold, Bullet for My Valentine, Cane Hill, DCVDNS, Deftones, Dirty Doering, Disturbed, Frittenbude, Heaven Shall Burn, Issues, Karate Andi, Kid Simius, Killswitch Engage, Larkin Poe, Lexer, Lexy & K-Paul, Madmotormiquel, Major Lazer, Markus Kavka, Niconé, Of Mice & Men, One Ok Rock, Panic! at the Disco, Puscifer, RAF Camora, Rudimental, Sascha Braemer, Schlepp Geist, Shinedown, Tenacious D, TesseracT, The 1975, The BossHoss, Walking on Cars, We Came as Romans, While She Sleeps.

Эти участники были анонсированы, но из-за непогоды не выступили:

Alligatoah, Beach Slang, Biffy Clyro, Birdy Nam Nam, Bring Me the Horizon, Caliban, Chefboss, Fettes Brot, Foals, Graveyard, Halestorm, Heisskalt, Henning Wehland, Johnossi, Korn, Labrinth, Lonely the Brave, Milliarden, Olson, Rival Sons, Schnipo Schranke, SDP, Sixx:A.M., Skillet, The Amity Affliction, The Struts, Trivium, Wage War, Walk the Moon, We Are Scientists, Wirtz.

2—5 июня 2017

В 2017 году фестиваль вернулся на Нюрбургринг. 
Хедлайнеры: Rammstein, Die Toten Hosen, System of a Down.

Другие участники: 187 Strassenbande, 2Cellos, Airbourne, Alter Bridge, AnnenMayKantereit, Basement, Bastille, Beartooth, Beatsteaks, Beginner, Bonez MC & RAF Camora, Broilers, Claptone, Crystal Fighters, Dat Adam, Dead!, Don Broco, Donots, Feine Sahne Fischfilet, Five Finger Death Punch, Frank Carter & The Rattlesnakes,Genetikk, Gojira, Henning Wehland, In Flames, Джейк Багг, Kaiser Franz Josef, Kraftklub, Lemo, Лиам Галлахер, Macklemore & Райан Льюис, Marteria, Motionless in White, Pierce the Veil, Prophets of Rage, Rag ’n’ Bone Man, Razz, Simple Plan, Skindred, Sleeping with Sirens, Sondaschule, Sum 41, Suicide Silence, Welshly Arms, Wirtz.

1—3 июня 2018

В 2018 году фестиваль снова прошёл на Нюрбургринге. 
Хедлайнеры: Thirty Seconds to Mars, Muse, Foo Fighters, Gorillaz.

6ix9ine, Alexisonfire, Alma, Alt-J, Andrew W. K., Andy Frasco, Antilopen Gang, A Perfect Circle, Asking Alexandria, Astroid Boys, Avatar, Avenged Sevenfold, Babymetal, Bad Religion, Baroness, Bausa, Beth Ditto, Bilderbuch, Black Stone Cherry, Body Count feat. Ice-T, Bullet for My Valentine, Bury Tomorrow, Caliban, Callejon, Casper, Chase & Status, Don Broco, Ego Kill Talent, Enter Shikari, Giant Rooks, Good Charlotte, Greta van Fleet, GURR, Heisskalt, Hollywood Undead, Jimmy Eat World, Jonathan Davis, Kaleo, Kettcar, Kreator, Mantar, Marilyn Manson, Mavi Phoenix, Meshuggah, Milky Chance, Milliarden, Moose Blood, Nothing but Thieves, Nothing More, Parkway Drive, PVRIS, RAF Camora, Rise Against, Scarlxrd, Seasick Steve, Shinedown, Snow Patrol, Starcrawler, Stone Sour, Taking Back Sunday, The Bloody Beetroots, The Maine, The Neighbourhood, The Night Game, Thy Art Is Murder, Trailerpark, Ufo361, Вадим Самойлов, Vitalic, Walking on Cars, Yungblud, Yung Hurn.

7—9 июня 2019 
Хедлайнеры: Tool, Die Ärzte, Slayer, Slipknot.

Другие участники: Adam Angst, Against the Current, Alice in Chains, Alligatoah, Amon Amarth, Arch Enemy, Architects, Atreyu, Badflower, Bastille, Behemoth, Black Rebel Motorcycle Club, Blackout Problems, Blind Age, Bonez MC & RAF Camora, Bring Me the Horizon, Die Antwoord, Drangsal, Dropkick Murphys, Eagles of Death Metal, Feine Sahne Fischfilet, Foals, Godsmack, Graveyard, Halestorm, Hot Water Music, I Prevail, Jadu, Kadavar, KC Rebell, Kontra K, Kovacs, Left Boy, Marteria & Casper, Power Trip, Sabaton, SDP, Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators, Starset, Tenacious D, The 1975, The BossHoss, The Fever 333, The Smashing Pumpkins, Three Days Grace, Trivium, Seiler und Speer, Underoath, Welshly Arms, While She Sleeps.

5—7 июня 2020 
Фестиваль был отменён из-за пандемии COVID-19.

11—13 июня 2021 
Фестиваль был отменён из-за пандемии COVID-19.

3—5 июня 2022 
Хедлайнеры: Green Day, Volbeat, Muse.

Другие участники: 100 Gecs, Airbourne, August Burns Red, Beatsteaks, Billy Talent, Black Veil Brides, Boston Manor, Boys Noize, Broilers, Bullet for My Valentine, Bush, Casper, Danko Jones, Daughtry, Devin Townsend, Die Kassierer, Deftones, Digitalism, Don Broco, Donna Missal, Fever 333, Fire from the Gods, Gang of Youths, Grandson, Ice Nine Kills, Jan Delay & Disko No. 1, KAFVKA, Kodaline, Korn, Lewis Capaldi, Måneskin, Marteria, Masked Wolf, Of Mice & Men, Royal Republic, Schmutzki, Scooter, Serious Klein, SKYND, Spiritbox, SSIO, Stick to Your Guns, The Distillers, The Faim, The Murder Capital, The Offspring, Toxpack, Trettmann, Unprocessed, Weezer, You Me at Six.

Интересные факты 

Существует традиция выкрикивания имени Helga на Rock am Ring. Как гласит история, несколько лет назад один незадачливый посетитель, потерявший в толпе свою подружку по имени Хельга, всю ночь бегал по окрестностям и выкрикивал её имя, разбудив при этом не одну сотню человек. С тех пор на Rock am Ring закрепилась традиция громко громко кричать имя «Хельга».

Галерея

Примечания 

Рок-фестивали
Музыкальные фестивали Германии